Solo dowolnie – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pływania synchronicznego, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje odbyły się 17 lipca, a finał został rozegrany 19 lipca.

Do eliminacji zgłoszone zostały 32 zawodniczki. Dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwyciężczynią konkurencji została reprezentantka Rosji Swietłana Kolesniczenko. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Hiszpanii Ona Carbonell, trzecią zaś reprezentująca Ukrainę Anna Wołoszyna.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Pływanie synchroniczne na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017